

Geografia
 Marechal Cândido Rondon – comune del Brasile nello Stato del Paraná
 Marechal Deodoro – comune del Brasile nello Stato dell'Alagoas
 Marechal Floriano – comune del Brasile nello Stato dell'Espírito Santo
 Marechal Hermes – quartiere di Rio de Janeiro
 Marechal Thaumaturgo – comune del Brasile nello Stato dell'Acre
 Villy-le-Maréchal – comune francese situato nel dipartimento dell'Aube

Persone
 Ambrose Maréchal (1768-1828) – religioso e arcivescovo cattolico francese
 Frédéric Maréchal (1952) – astronomo amatoriale francese
 Jean Maréchal (1910-1993) – ciclista su strada francese
 Jennifer Maréchal (1984) – pallavolista francese
 Joseph Maréchal (1878-1944) – gesuita, filosofo e psicologo belga
 Laurent-Charles Maréchal (1801-1887) – pittore e vetraio francese
 Leopoldo Marechal (1900-1970) – poeta, drammaturgo, scrittore e saggista argentino
 Marion Maréchal (1989) – politica francese
 Nicolas Maréchal (1987) – pallavolista francese
 René Marechal (1973) – ex giocatore di calcio a 5 olandese
 Sylvain Maréchal (1750-1803) – scrittore, poeta e agitatore politico francese

Altro
 Maréchal, nous voilà ! – brano musicale francese